

Акжайлау — село, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Акжайлау — село, Жетисайський район, Туркестанська область